Катун може бити:

 Катун (насеобина), привремено пастирско насеље у планинским областима;

или:

 Катун (Алексинац), насељеу општини Алексинац, Србија
 Катун (Врање), насеље града Врања, Србија
 Горњи Катун, насеље у општини Варварин, Србија
 Доњи Катун, насеље у општини Варварин, Србија
 Катун (Пљевља), насеље у општини Пљевља, Црна Гора
 Катун (Пореч), насеље у града Пореча, Хрватска
 Катун (Мјанмар), село у Мјанмару

или:

 Катун (дружина; општина), као средњовековни облик ситних самоуправних организација (14. и 15. век) и зачетак племена у Црној Гори
 Катун Божички, у Комовима, крај Андријевице, Црна Гора
 Катун (река), река, притока Оба у Сибиру,
 Катун (календар Маја), био је 20 туна или 7.200 дана у календару Маја

Види још

 Катунска нахија, у Црној Гори